Рыжук — украинская фамилия. Известные носители:
 Рыжук, Мария Матвеевна (род. 1933) — бригадир полеводческой бригады колхоза «Путь к коммунизму» Киевской области, Герой Социалистического Труда.
 Рыжук, Сергей Николаевич (род. 1950) — председатель Житомирской обладминистрации, министр аграрной политики Украины.